I Кросс Наций прошёл в шотландском городе Гамильтон в субботу 28 марта 1903 года. Трасса дистанции проходила по территории ипподрома Гамильтонского парка.

Согласно данным IAAF, длина дистанции составляла 12,9 км.

Призёры

Индивидуальное первенство

Мужчины 12,9 км

Командное первенство

Мужчины

Страны-участники 
В соревнованиях приняли участие 45 спортсменов из 4-х стран мира.

  (12)
  (9)
  (12)

  (12)

Примечания

Ссылки 
 INTERNATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 13.7km CC Men — Senior, Glasgow Hamilton Park Saturday March 28 1903

1903
Март 1903 года
Спорт в Шотландии в 1903 году
Гамильтон (Шотландия)
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Великобритании
Международные спортивные соревнования в Шотландии